Жан Лерон д'Аламбер (; 1717, Париж — 1783) — французький філософ-енциклопедист, фізик, математик. Інколи прізвище пишеться як Даламбер.
 5956 д'Аламбер (5956 d'Alembert) — астероїд головного поясу.